«Coming Soon» puede referirse a:

Cine 
 «Coming Soon» (1982), película documental.
 «Coming Soon» (1999), película romántica estadounidense.
 «Coming Soon» (2008), película de horror tailandesa.

Música 
 «Coming Soon» (2005-2009), banda de Letonia.
 «Coming Soon» (2005-presente), banda de Francia.
 «Coming Soon» (1980), canción de Queen.